György Kőszegi – calciatore e allenatore ungherese
György Kőszegi – sollevatore ungherese